Шансон — французька пісня.
  Шансоньє — виконавці шансону, які нерідко є і авторами текстів і музики.
 Російський шансон — самостійна гілка різних жанрів популярної музики в російській масовій культурі.